Bitwa pod Ndżameną (1979)
 Bitwa pod Ndżameną (1980)
 Bitwa pod Ndżameną (2006)
 Bitwa pod Ndżameną (2008)